Cachrys crispata är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Cachrys crispata ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crispata